Kongress der Kommunistischen Internationale steht für:

 Erster Kongress der Kommunistischen Internationale (1919)
 Zweiter Kongress der Kommunistischen Internationale (1920)
 Dritter Kongress der Kommunistischen Internationale (1921)
 Vierter Kongress der Kommunistischen Internationale (1922) 
 Fünfter Kongress der Kommunistischen Internationale (1924)
 Sechster Kongress der Kommunistischen Internationale (1928)
 Siebter Kongress der Kommunistischen Internationale (1935)